La Tauromaquia ist der Titel folgender Bilderzyklen:

 La Tauromaquia (Goya) von Francisco de Goya (1814 bis 1816)
 La Tauromaquia (Picasso) von Pablo Picasso (1957)